«The Immaculate Collection» — перший альбом найкращих хітів американської співачки Мадонни. Випущений 9 листопада 1990 року лейблами Sire і Warner Bros.

Список композицій

Посилання 
 Дискографія співачки на її офіційному сайті

Альбоми Мадонни
Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone